LK est un code qui signifie :
 Sri Lanka,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .lk
 Air Luxor (Portugal), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 République tchèque, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 LK, véhicule spatial soviétique.
 Lenni-Kim, chanteur et acteur québécois.

Code